Ласа может означать:
 Ласа — муниципалитет в Испании.
 Ласа — вариант написания Лхаса, город в Тибете.
 Ласа — греческое написание библейского города Лаша.
 Ласа, Микель (род. 1971) — испанский футболист.
 Ласа, Эмилиано (род. 1990) — уругвайский легкоатлет, прыгун в длину.

См. также 
 Ласо